Сапса́н:
 Сапсан — хищная птица из семейства соколиных.
 «Сапсан» — коммерческое название скоростного электропоезда ЭВС (Siemens Velaro RUS).
 «Сапсан» — рассказ А.И. Куприна.
 «Сапсан» — российский анимационный фильм.
 «Сапсан» — украинский перспективный, многофункциональный ракетный комплекс.
 Научно-производственный центр «САПСАН» — исследовательский центр в составе предприятия «Корунд-М».
 Ми-34С2 «Сапсан» — нереализованный проект модификации вертолёта Ми-34 с газотурбинным двигателем Arrius-2F французской компании Turbomeca.
 «Сапсан Арена» — стадион в Москве.